Кёльнская высшая школа музыки () — крупнейшая консерватория Европы, расположенная в Кёльне. По состоянию на 2004/2005 учебный год в ней обучалось более тысячи студентов, не считая почти пятисот студентов в филиалах в Ахене и Вуппертале.

Исторический очерк 
Основана в 1850 году под патронатом городских властей Кёльна после того, как действовавшая в 1845—1849 гг. частная консерватория Генриха Дорна закрылась в связи с отъездом руководителя. За первые 50 лет работы через консерваторию прошли 2837 студентов. После объединения в 1972 году с прежде независимыми консерваториями Ахена и Вупперталя получила название Государственной высшей школы музыки Рейнланда (), в 1987 году приобрела нынешнее наименование. С 2009 года официально называется Высшей школой музыки и танца (), однако, на практике по-прежнему именуется Высшей школой музыки ().

Руководители консерватории 
 Фердинанд Хиллер (1850—1884)
 Франц Вюльнер (1884—1902)
 Фриц Штайнбах (1903—1914)
 Герман Абендрот и Вальтер Браунфельс (1915—1933)
 Карл Хассе (1935—1945)
 Вальтер Браунфельс (1946—1947)
 Ханс Мерсман (1947—1957)
 Хайнц Шрётер (1957—1972)
 Зигфрид Пальм (1972—1976)
 Франц Мюллер-Хойзер (1976—1997)
 Вернер Ломан (1997—2002)
 Йозеф Прочка (2002—2009)
 Райнер Шухен (2009—2013)
 Хайнц Гойен (2013—2021)
 Тильман Клаус (с 2021 г.)

Известные педагоги 
 

 Норберт Брайнин
 Захар Брон
 Винко Глобокар
 Зоран Дукич
 Маурисио Кагель
 Эрика Кёт
 Мария Клигель
 Кшиштоф Мейер
 Арнольд Мендельсон
 Ханс Мерсман
 Игор Озим
 Борис Пергаменщиков
 Макс Росталь
 Виктор Третьяков
 Ханс Вернер Хенце
 Эдуард Эрдман

Известные выпускники 
 Адольф Буш
 Франц Пауль Деккер
 Ханс Кнаппертсбуш
 Карлхайнц Штокхаузен
 Даниил Австрих

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Консерватории по алфавиту
 
Учебные заведения, основанные в 1850 году
Организации, основанные в 1850 году в Германии
Альштадт-Норд